Шампионат Централне Америке и Кариба 1961. ( ) било је десето и последње издање шампионата, фудбалског првенства Централне Америке и Кариба. Турнир је одржан на стадиону Стадион Насионал у Сан Хосеу,  на Костарика, од 1. до 19. марта 1961. године. Шампион је била домаћин Костарика.

Ово је било последње издање турнира због чињенице да се у септембру исте године Фудбалска конфедерација Централне Америке и Кариба спојила са Северноамеричком фудбалском конфедерацијом (НАФЦ),  да би се створила нова фудбалска конфедерација Северне Америке, Централне Америке и Кариба, Конкакаф, која је покренула ново такмичење Конкакафов шампионат које је почело 1963.

Земље учеснице

Стадион

Групна фаза

Група 1

Резултати утакмица

Група 2

Резултати утакмица

Финална табела

Резултати утакмица

Достигнућа

Голгетери

Референце

Спољашње везе 

Рсссф архива шампионата 1961
Рсссф архива шампионата 1961, детаљи

Шампионат Централне Америке и Кариба 1961.